Hippopleurifera är ett släkte av mossdjur. Hippopleurifera ingår i familjen Romancheinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hippopleurifera